Naismith ist der Familienname folgender Personen:

 James Naismith (1861–1939), kanadischer Erfinder der Sportart Basketball
 Jason Naismith (* 1994), schottischer Fußballspieler
 Jon Naismith (* 1965), britischer Produzent vieler BBC-Radiosendungen
 Laurence Naismith (1908–1992), britischer Schauspieler
 Steven Naismith (* 1986), schottischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Naismith Award, Preis für hervorragende Basketballspieler
 Naismith (Montana), Ort in den USA

Siehe auch:
 Nesmith